Safírový potok je vodní tok, který se nachází na více místech, a sice:
 Safírový potok (přítok Jizerky)
 Safírový potok (přítok Smědé)